Петушинское сельское поселение — муниципальное образование в Петушинском районе Владимирской области.

Административный центр — деревня Старые Петушки.

География 
Территория поселения расположена в центральной части района.

История 
Петушинское сельское поселение образовано 13 октября 2004 года в соответствии с Законом Владимирской области № 159-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Аннинского, Воспушкинского, Крутовского и Петушинского сельсоветов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входит 38 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Петушинского сельского поселения 

Муниципальные образования Петушинского района
Сельские поселения Владимирской области